Rovnaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rovnaja (dal), 
 Gora Rovnaja, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar